Примейра лига 2018/2019 () — 85-й сезон чемпионата Португалии, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Португалии. Сезон начался 9 августа 2018 года и завершился 13 мая 2019 года.

Чемпионский титул в 37-й раз в своей истории завоевала «Бенфика».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2018/2019
Португалия
Спорт в Португалии в 2018 году
Спорт в Португалии в 2019 году